Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die St. Petersburg Ladies Trophy 2022 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 5. bis 7. Februar 2022 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Sankt Petersburg